Alix Le Clerc – religiosa francese
 Jean Le Clerc – pittore e incisore francese
 Philippe Le Clerc – pittore tedesco

Pagine correlate
Leclerc